Змагання в парному розряді тенісного турніру WTA 2-ї категорії Rexona Cup 1996 проходили на відкритих ґрунтових кортах Am Rothenbaum у Гамбургу (Німеччина) в рамках туру WTA 1996 від 29 квітня до 5 травня 1996 року.

Джиджі Фернандес і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Аранча Санчес Вікаріо і Бренда Шульц-Маккарті з рахунком 4–6, 7–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дві сіяні пари виходять без боротьби у чвертьфінал.

 Аранча Санчес Вікаріо /  Бренда Шульц-Маккарті (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Мартіна Хінгіс (фінал)
 Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (півфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1996
WTA Hamburg